Atlee ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Atlee (Oklahoma), im Jefferson County
 Atlee (Virginia), im Hanover County
 Atlee Manor, im Hanover County, Virginia
 Atlee Ridge, im Hanover County, Virginia
 Atlee Station, im Hanover County, Virginia

Atlee ist der Familienname folgender Personen:

 John Atlee (1882–1958), US-amerikanischer Leichtathlet
 Samuel John Atlee (1739–1786), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Attlee
 Atli